Истинность:
 Истина — философское понятие.
 Истинность (квантовое число) — аромат t-кварка.
 Истинностное значение — результат вычисления формулы в логике высказываний.

См. также 
 Правда